Die Q School 2016/2 war das zweite und letzte Qualifikationsturnier für die Snooker-Saison 2016/17. Es fand vom 17. bis zum 22. Mai 2016 im Meadowside Leisure Centre in Burton upon Trent statt. Michael Georgiou, John Astley, Alex Borg und David John sicherten sich durch ihre Gruppensiege die Teilnahme an der Snooker Main Tour in den folgenden beiden Spielzeiten. Alle vier Spieler hatten bereits zuvor als Profi gespielt. Georgiou und Astley konnten ihr Profizeit unmittelbar verlängern, nachdem sie die direkte Verlängerung verpasst hatten, der Malteser Alex Borg kehrte nach einem Jahr Pause auf die Main Tour zurück, der Waliser David John nach dreizehn Jahren.

Modus 
Die 182 Teilnehmer wurden zu Beginn vier Gruppen zugelost. Jede Gruppe spielte im K.-o.-System einen Gruppensieger aus, der einen Platz auf der Main Tour 2016/17 und 2017/18 erhielt. Neben den Gewinnern der Gruppen erhielten noch die vier ersten Spieler einer kombinierten Rangliste beider Turniere einen Startplatz für die nächsten beiden Saisons. Die Rangliste bildete sich aus den insgesamt gewonnenen Frames, dabei zählten Freilose und kampflos gewonnene Spiele mit vier Frames. Alle Matches finden im Best-of-7-Modus statt.

Die Sieger des ersten Turniers waren bereits für die nächste Saison qualifiziert und sind mit „“ gekennzeichnet.

Ergebnisse

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Century-Breaks

Anmerkungen

Einzelnachweise 

2016 2
Snookerveranstaltung 2016
Billardturnier in Burton upon Trent